Илья Эрнестович Марковский (; 6 июня 1997, Одесса) — украинский футболист, нападающий греческого клуба ПАОК.

Карьера 
Воспитанник одесской СДЮШОР «Черноморец» им. А. Ф. Зубрицкого. Действует на позиции нападающего.
 
В ДЮФЛ и молодёжном первенстве Украины выступал за «Черноморец». Затем, в сезонах 2014/15 и 2015/16 выступал в дублирующем составе «моряков», проведя 39 матчей и отличившись 6 голами в первенстве дублёров.

В 2016—2017 годах играл за словенский «Рудар». Провёл за команду 8 официальных матчей — 6 в чемпионате и 2 в Кубке Словении.

В начале февраля перешёл в греческий ПАОК.

Сборная 
В 2015 году выступал за юношескую сборную Украины (до 19 лет), в которой провёл 7 матчей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Рудар» Веленье